Abramów, un village du powiat de Biłgoraj, en Pologne ;
 Abramów, une gmina rurale du powiat de Lubartów, en Pologne ;
 Abramów, un village du powiat de Lubartów, chef-lieu de la gmina de même nom, en Pologne.